Silberpage steht für:
 Silberpage, ein junger Edelmann bei Hof, der die Aufsicht über das Tafelsilber hatte
 Der Silberpage, Erzählung (1954) von Ruth von Ostau
 Der Silberpage: Fuge und Schlussakkord aus dem Leben Augustus des Starken, Roman (1956) von Carl Haensel